Ernő Gyimesi Kásás – pittore statunitense
 Tamás Kásás – pallanuotista ungherese
 Zoltán Kásás – ex pallanuotista ungherese